Альона Венум (справжнє ім'я: Альона Едуардівна Соколова;  20 квітня 1992, м. Кременчук, Полтавська область, Україна) — українська відеоблогерка. Діти — Скайлер Туфексі ( 2020).

Життєпис 
Альона Венум народилася 20 квітня 1992 року в місті Кременчук Полтавської області України. Коли Альоні було 6 років її батьки розлучилися.

З'явилася на обкладинці жіночого журналу «Ліза», а всередині 2017 року стала однією  із ведучих програми «Стиль за 90 секунд» на каналі ТНТ. Також Венум стала обличчям колекції помад від Bourjois і знялася в рекламі Maybelline New York.

Блогерство 
Свій канал на YouTube зареєструвала в червні 2015 року та незабаром виклала перше відео — мейкап-туторіал, який приніс їй першу популярність. 

Після успішного дебюту почала викладати відео, в яких розповідала про красу, схуднення, макіяж, правильне харчування, а також про те, як робити різні корисні предмети своїми руками.

Її відеоролики стали цікаві таким людям, як Настя Каменських, Віра Брежнєва і Саша Спілберг, які навіть співпрацювали з нею.

У 2020 році Венум потрапила до рейтингу топ-20 блогерів України, що мають найбільший приріст авдиторії за 2020 рік від агентства Trend hero. Також Венум зайняла 2 місце у списку 30 найпопулярніших інфлюенсерів України від журналу Forbes. 

У 2021 році Венум разом із чоловіком Дерелом Туфексі стала резиденткою Tik-Tok будинку для блогерів WhyNot House, що розташований під Києвом.

Відеокліпи 
У грудні 2017 року Венум знялася в кліпах Руслана Кузнєцова «Пора валити» та «Зціли мене».

У 2018 році брала участь в промо-кампанії шоколадок Twix разом з Ганною Хилькевич і блогерами Яном Го і Ідою Галич.

Особисте життя 
У 2015 році вийшла заміж за блогера і музиканта Руслана Кузнєцова. У 2018 році офіційно заявила про те, що розлучилася з Русланом Кузнєцовим.

У 2020 році вдруге вийшла заміж. Її обранцем став Дерел Туфексі. 14 червня Альона народила дівчинку Скайлер.

Джерела 
 Біографія Олени Венум // Знаменитості — 2020.
Альона Венум в Instagram

Посилання 

  // ЖВЛ, 17 березня 2020 р.

Відеоблогери України
Блогерки